Костнер (, ) — фамилия немецкого происхождения.

Известные носители 

 Диего Костнер (Kostner, род. 1992) — итальянский хоккеист, член сборной Италии по хоккею с шайбой.
 Изольда Костнер (Kostner, род. 1975) — итальянская горнолыжница, двоюродная сестра Каролины Костнер.
 Каролина Костнер (Kostner, род. 1987) — итальянская фигуристка, двоюродная сестра Изольды Костнер.
 Кевин Костнер (Costner, род. 1955) — американский актёр, продюсер, режиссёр и музыкант.
 Михаэль Костнер (Kostner, род. 1969) — немецкий футболист;
 Эрвин Костнер (Kostner, род. 1958) — итальянский хоккеист, участник зимней Олимпиады-1984 в Сараево, отец Каролины и дядя Изольды Костнер.

См. также 
 Кёстнер
 Кёстнер, Лоренц-Гюнтер (род. 1952) — немецкий футбольный тренер
 Кастнер
 Кестнер

Ссылки